Stirling – miasto w Szkocji
 Stirling – jednostka administracyjna w Szkocji
 Stirling (Stirlingshire) – dawne hrabstwo w Szkocji
 Stirling – brytyjski okręg wyborczy
 Stirling – wyspa Wysp Salomona
 Short Stirling – brytyjski samolot bombowy

Biografie:
 James Stirling – matematyk (1692-1770)
 James Stirling – architekt (1926-1992)
 Lindsey Stirling – amerykańska skrzypaczka, piosenkarka i tancerka
 Robert Stirling – szkocki duchowny (1790-1878) konstruktor silnika Stirlinga
 Stirling Moss
 Stirling Mortlock